Доња Трамошница може бити:

 Доња Трамошница (Градачац), насељено мјесто у општини Градачац, Федерација БиХ, БиХ
 Доња Трамошница (Пелагићево), насељено мјесто у општини Пелагићево, Република Српска, БиХ